Příjmení McCracken nese více různých osobností:

 Hugh McCracken (1942–2013) – americký kytarista
 Joan McCracken (1917–1961) – americká herečka a tanečnice
 John McCracken (1934–2011) – americký sochař a malíř